Ramón Castro y Ramírez (1795–1867), politicien costaricien.
 Ramón Castro Jijón (1915-1984), président de l'Équateur de 1963 à 1966.
 Ramón Castro Ruz, (1924-2016), frère aîné de Fidel et Raúl Castro.
 Ramón Castro, né en 1976, joueur portoricain de baseball.